Sabbioncello kan åsyfta:

Geografi

Kroatien 

 Pelješac, vars historiska italienska namn är Sabbioncello
 Orebić, ort, Dubrovnik-Neretvas län, vars historiska italienska namn är Sabbioncello

Robotskapade Kroatienförgreningar